Ozaena (aandoening), een aandoening van de luchtwegen
 Ozaena (geslacht), een geslacht van loopkevers